Lowa peut faire référence à :

Hydronyme
 Lowa, une rivière de l’est du Congo-Kinshasa ;

Toponyme
 Lowa, une localité du territoire d'Ubundu dans la province Orientale du Congo-Kinshasa ;

Autres
 Lowa, Loba ou Lo-ba, habitants de culture tibétaine du Mustang, au Népal ;
 Lowa ou Loba, langue tibétaine de ce groupe ;
 Un système de parrainage dans le jeu Dofus.
 Lowa une entreprise allemande produisant des chaussures de randonnée et de ski